Сьрем () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сьремский повят, Великопольское воеводство. Население — 41621 человека (на 2016 год).

Соседние гмины 
 Гмина Бродница
 Гмина Чемпинь
 Гмина Дольск
 Гмина Курник
 Гмина Кшивинь
 Гмина Ксёнж-Велькопольски
 Гмина Занемысль

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства